Fundão (Brazilië), een stad in de staat Espírito Santo in de regio Zuidoost in Brazilië
Fundão (Portugal), een gemeente in het Portugese district Castelo Branco
Fundão (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Fundão